Козак Володимир Васильович ( 1959) — український залізничник, політик, народний депутат України VI скликання, міністр інфраструктури України (2012—2014).
 Козак Володимир Васильович ( 1984) — український юрист, підприємець, народний депутат України IX скликання.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок